Bandem peut désigner :
 le bandem ou ndemli, une langue bantoïde méridionale parlée au Cameroun dans la région du Littoral,
 les Bandem, une population du Cameroun.